Hoogte
Mensen met de achternaam (de) Hoog:
Johannes Hoog (1725-?), president-schepen van Rotterdam en raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland
Marinus Hoog (1754-1841), Rotterdams politicus en advocaat, zoon van Johannes Hoog (1725)
Hermanus Pieter Hoog (1769-1847), Nederlands advocaat, rechter en politicus, zoon van Johannes Hoog (1725)
Bernard de Hoog (1866-1943)
Dick de Hoog (1873-1939), Nederlands-Indisch politicus en vrijmetselaar
Rie Swartwout de Hoog (1884-1979), Nederlands schilderes en etsster
Pieter Henricus (P.H.) van der Hoog (1888-1957), Nederlands arts, wereldreiziger en schrijver
Henk de Hoog (1918-1973), Nederlands wielrenner
Else Hoog (1937), Nederlands vertaalster
Tom De Hoog (?), Vlaams acteur
Ellen Hoog (1986), een Nederlandse hockeyster
Robert de Hoog (1988), Nederlands acteur